

Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Бахмач.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Білгород-Дністровський.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Заліщики.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Ізюм.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Кременчук.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Люботин.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Мукачево.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Нововолинськ.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Новоукраїнка.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Світловодськ.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Сокаль.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Кропивницького — вулиця в смт Ясна Поляна.

 Вулиця Кропивницького — колишня назва вулиці Мамсурова в Луцьку.
 Вулиця Кропивницького — колишня назва Благовісної вулиці в Черкасах.

Див. також 
 Площа Кропивницького — площа у Львові

Вулиці, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Марка Кропивницького